181st Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IND Eighth Avenue
 181st Street – fermata della metropolitana di New York situata sulla linea IRT Broadway-Seventh Avenue